Vitesse kwam in het seizoen 2007/2008 voor het 19e seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond het seizoen 2007/'08 onder leiding van trainer Aad de Mos.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 12e met 43 punten.
In de KNVB beker werd Vitesse in de tweede ronde uitgeschakeld door FC Eindhoven.

In de competitie bezochten gemiddeld 19.844 toeschouwers Vitesse in GelreDome.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Mutaties

Aangetrokken in de zomer

Vertrokken in de zomer

Aangetrokken in de winter

Vertrokken in de winter

Wedstrijden

Eredivisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 2007/08
 KNVB beker 2007/08

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2007/08